Personale – album musicale di Fiorella Mannoia del 2019
 Personale di Ivan Graziani – album musicale di Ivan Graziani

Pagine correlate 
 Persona
 Nome personale

Altri progetti